Ше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Ше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Ше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Ше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос

Тонконіг Ше — вид рослин з роду Тонконіг (Poa) родини тонконогових (Poaceae).